Му́за:
 Муза — источник вдохновения.
 Музы — богини, покровительницы наук, поэзии и искусств в древнегреческой мифологии.

Личности 
 Муза Парфянская — царица Парфии, супруга парфянского царя Фраата IV.
 Муза Римская (VI век) — христианская святая дева.

Топонимы 
 Муза — река в России.
 Муза — деревня, Юринский район, Марий Эл, Россия

Музыка 
 Муза — первый студийный альбом Валерия Леонтьева.
 Музы — пятый студийный альбом российской группы «Звери».
 Muse (Муза) — британская музыкальная группа.

Литература 

 Муза, или Собеседник любителей древнего и нового стихотворства и вообще словесности — ежемесячный журнал, выходивший в Санкт-Петербурге в 1812 году (издатель — И. И. Сиряков).
 Муза — еженедельное издание. Выходило в 1796 году в Санкт-Петербурге (издатель — И. И. Мартынов). Вышли четыре части. В журнале были помещены литературные труды великой княгини Александры Павловны («Бодрость и благодеяние одного крестьянина» и «Долг человечества»), Н. М. Карамзина, кн. Шаховского, стихотворения Г. Р. Державина, В. А. Жуковского, И. И. Дмитриева и других.
 Музы (журнал) — выходил в Киеве в начале 20 века.

Кинематограф 
 «Муза» — фильм (США, 1999).
 «Муза» (2018) — российский игровой художественный фильм режиссёра А. Ханта.
 «Тайна седьмой музы» («Муза», англ. Muse) — испанский художественный фильм Жауме Балагеро (2017).

Прочее 
 (600) Муза — астероид, открытый в 1906 году.

Примечания